Saint-Symphorien - számos község elnevezése Franciaországban és Belgiumban:

Belgium
 Saint-Symphorien (Belgium)

Franciaország
 Saint-Symphorien (Cher)
 Saint-Symphorien (Eure)
 Saint-Symphorien (Gironde)
 Saint-Symphorien (Ille-et-Vilaine)
 Saint-Symphorien (Lozère)
 Saint-Symphorien (Sarthe)
 Saint-Symphorien (Deux-Sèvres)
 Saint-Symphorien-d'Ancelles 
 Saint-Symphorien-de-Marmagne 
 Saint-Symphorien-des-Bois
 Saint-Symphorien-de-Lay
 Saint-Symphorien-sous-Chomérac
 Saint-Symphorien-de-Mahun
 Saint-Symphorien-des-Bruyères
 Saint-Symphorien-le-Valois
 Saint-Symphorien-des-Monts
 Saint-Symphorien-de-Thénières
 Saint-Symphorien-sur-Coise
 Saint-Symphorien-d'Ozon
 Saint-Symphorien-le-Château
 Saint-Symphorien-sur-Couze
 Saint-Symphorien-sur-Saône